Stolzenfels kan syfta på:
 Koblenz-Stolzenfels – ett stadsdistrikt i Koblenz
 Stolzenfels slott – ett slott vid Rhen, nära Koblenz